Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 216001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 24 maja 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

216001-216100

216101-216200

216201-216300

216301-216400

216401-216500

216501-216600

216601-216700

216701-216800

216801-216900

216901-217000

Przypisy 

Lista planetoid 216001-217000